Slutspelet i Uefa Champions League 2014/2015 ägde rum från den 17 februari till 6 juni 2015. Omgången avgörs mellan 16 lag som spelar mot varandra i ett cupspelsformat där lagen paras ihop två och två i en match där vinnaren går vidare till nästa omgångs matcher medan förloraren är utslagen ur turneringen.

Resultat

Åttondelsfinaler
Lottningen för spelschema till åttondelsfinalerna ägde rum den 15 december 2014. Första mötet spelas den 17, 18, 24 och 25 februari 2015, och det andra mötet spelas den 10, 11, 17 och 18 mars 2015.

Notera att matcherna är sorterade efter lottordning, med de lag som blev lottade först i stigande ordning.

Paris Saint-Germain mot Chelsea

3–3 totalt. Paris Sant-Germain vidare på fler gjorda bortamål.

Manchester City mot Barcelona

Barcelona är vidare efter totalt 3–1

Bayer Leverkusen mot Atlético Madrid

1–1 totalt. Atlético Madrid vidare efter 3–2 på straffar.

Juventus mot Borussia Dortmund

Juventus vidare efter totalt 5–1.

Schalke 04 mot Real Madrid

Real Madrid vidare efter totalt 5–4.

Sjachtar Donetsk mot Bayern München

Bayern München vidare efter totalt 7–0.

Arsenal mot Monaco

3–3 totalt. Monaco vidare på fler gjorda bortamål.

Basel mot Porto

Porto vidare efter totalt 5–1.

Kvartsfinaler

Juventus mot Monaco

Atlético Madrid mot Real Madrid

Paris Saint-Germain mot Barcelona

Porto mot Bayern München

Semifinaler

Juventus mot Real Madrid

Barcelona mot Bayern München

Final

Juventus mot Barcelona

Se även 
 Gruppspelet i Uefa Champions League 2014/2015

Referenser

Noter 

Uefa Champions League 2014/2015